

Дуглассвілл — місто, штат Техас
 Дуглассвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія